Aller (rivier), een rivier in Duitsland
Aller (Spanje), een plaats in Spanje
Aller (Somerset), een plaats in Engeland
Aller (parochie), een parochie van de Volkskerk in de Deense gemeente Kolding